Demetrio Carceller puede hacer referencia a:
Demetrio Carceller Segura, (1894-1968) político y empresario español
Demetrio Carceller Coll, empresario español, hijo del primero
Demetrio Carceller Arce, (1962) empresario español, nieto del primero e hijo del segundo.